Йенссен:
 Йенссен, Рубен (род. 1988) — норвежский футболист.
 Йенссен, Николас — норвежский футболист.
 Йенссен, Ульрик (род. 1996) — норвежский футболист.

См. также 
 Йенсен